Hartfelder ist der Familienname folgender Personen:

 Carola Hartfelder (* 1951), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Karl Hartfelder (1848–1893), deutscher Historiker, Archivar und Pädagoge